Cudworth ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Cudworth (* 1966), britische Soziologin und Politikwissenschaftlerin
 Ralph Cudworth (1617–1688), englischer Philosoph und Theologe

Cudworth heißen die Orte
 Cudworth (South Yorkshire), Ort im englischen Metropolitan County South Yorkshire
 Cudworth (Saskatchewan), Ort in der kanadischen Provinz Saskatchewan